Die Lisboa Belém Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Mai 2018 in Lissabon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Lissabon